Оле́г Алексе́евич Ры́бкин (род. 18 октября 1962, Керчь, СССР) — российский театральный режиссёр, главный режиссёр Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина с 2006 года, член СТД РФ.

Биография 
Олег Рыбкин родился 18 октября 1962 года в Керчи Крымской области.

В 1984 году окончил Краснодарский институт культуры по специальности «театральная режиссура».

В 1993 году окончил Российскую академию театрального искусства (ГИТИС), мастерскую Петра Наумовича Фоменко по специальности «режиссёр драматического театра».

Дипломный спектакль — «Свадьба Кречинского» по пьесе А. Сухово-Кобылина, в  году поставлен в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

В 1994—1997 годах — режиссёр на радиостанции BBC.

В 1997—2002 годах — главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел». Первым из режиссёров Новосибирска был номинирован на соискание национальной театральной премии «Золотая маска». Спектакли Олега Рыбкина участвовали в международных фестивалях Европы, фестивалях «Золотая маска», «Реальный театр», «Островский в доме Островского», «Сибирский транзит», «Международный Волковский фестиваль», «Радуга», Биеннале театрального искусства, "Камерата" и многих других.

С августа 2006 года — главный режиссёр Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина. С 2008 года — художественный руководитель фестиваля современной драматургии «Драма. Новый Код» (ДНК).

Олег Рыбкин поставил более шестидесяти спектаклей в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Томска, Самары, Новосибирска, Челябинска, Перми, Ставрополя, Екатеринбурга, Уфы, Софии и других городов.

Член жюри Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (2014, 2018 г.)

Режиссёрские работы 
Спектакли — номинанты национальной театральной премии «Золотая маска»
 «Зойкина квартира» по пьесе М. Булгакова, 1997 год, театр «Красный факел»;
 «Ивонна, принцесса Бургундская» по пьесе В. Гомбровича, 1998 год, театр «Красный факел». Спектакль участник международного Гомбровичевского фестиваля в г. Радом, Польша;
 «Три сестры» по пьесе А. Чехова, 1999 год, театр «Красный факел». Спектакль — участник Первого фестиваля «Сибирский транзит», 2001 год;
 «Приглашение на казнь», пьеса Олега Рыбкина по роману Владимира Набокова, 2000 год, Омский академический театр драмы;
 «Чайка» по пьесе А. Чехова, 2007 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина. Спектакль участвовал в фестивалях: «Сибирский транзит» в Барнауле, «Золотая маска» в регионах России" в Омске, «Международный Волковский фестиваль» в Ярославле, «Балтийский Дом» в Санкт-Петербурге и «Международный рождественский фестиваль искусств» в Новосибирске.
 «Путешествие Алисы в Швейцарию» по пьесе Л. Бэрфуса, 2012 год, Красноярский драматический театр им. А. Пушкина;
 "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" по пьесе Т. Стоппарда, 2017 год, Красноярский драматический театр им. А. Пушкина; Спектакль -участник международного фестиваля "Радуга", 2018 год, Санкт-Петербург;
"Мы, герои" по пьесе Жан-Люка Лагарса, 2020 год, Красноярский драматический театр им. А. Пушкина. Премия «Золотая маска» в номинации "Драма/Работа художника по костюмам (Ф. Сельская).

ДРУГИЕ РЕЖИССЁРСКИЕ РАБОТЫ

 «Эдуард второй» по пьесе К. Марлоу, 1994 год, Москва, Новый драматичесаий театр;
 «Каждый по своему» по пьесе Л. Пиранделло, 1994 год, Москва, театр «На Малой Бронной»;
 «Время и комната» по пьесе Б. Штрауса, 1995 год, театр «Красный факел» (Новосибирск). Спектакль принимал участие в международных фестивалях «Берлин-Москва. Мир без границ» (1995 год) и «Дни культуры ФРГ в Сибири» (1999 год);
 «Род», сценическая тетралогия по пьесам Софокла и Эсхила «Эдип-царь», «Эдип в Колоне», «Семеро против Фив», «Антигона», 1996 год, автор варианта для сцены -О. Рыбкин, театр «Красный факел». Спектакль дважды принимал участие в фестивалях в Греции: в Пирее (1996 год) и в Древнем театре Эпидавра (1997 год);
 «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя, 1997 год, театр «Красный факел»;
 «Сон в летнюю ночь» по пьесе У. Шекспира, 1997 год, театр «Красный факел»;
 «Моя жизнь с Бингом» по книге К. Кросби, 1998 год, театр «Красный факел». Спектакль — участник спец программы «Золотая маска»;
 «Мадлен и Моисей» П.-О. Скотто, 1998год, театр «Красный факел»;
 «Любовный хоровод» по пьесе А. Шницлера, 1999 год, театр драмы, г. Томск;
 «Иллюзия» по пьесе П. Корнеля, 1999год, театр «Красный факел»;
 «Playboy» по пьесе Д. Синга «Удалой молодец-гордость запада», 1999 год, театр «Красный факел»;
 «Президентши» по пьесе В. Шваба, 2000 год, театр «Красный факел». Спектакль принимал участие в Международном фестивале NET- «Новый европейский театр» (Москва);
 «Любовь в Крыму» по пьесе С. Мрожек, 2000 год, Государственный театр Сатиры (София, Болгария);
 «Жизнь победила смерть» пьеса В. Вербина по произведениям Д. Хармса, 2000 год, театр «Красный факел»;
 «Село Степанчиково и его обитатели» пьеса О. Рыбкина по мотивам романа Ф. Достоевского, 2001 год, Омский академический театр драмы. Спектакль — участник фестиваля «Сибирский транзит — 2002»;
 «Роберто Зукко» по пьесе Б.-М. Кольтес, 2002 год, театр «Красный факел»;
 «Сила привычки» по пьесе Т. Берндхарда, 2002 год, Театр Сатиры на Васильевском(Санкт-Петербург). Спектакль — участник фестиваля «Театральный остров — 2002»;
 «Метафизика двуглавого телёнка» по С. И. Виткевич, 2003 год, Театр Сатиры на Васильевском (Санкт-Петербург). Спектакль — участник фестивалей «Театральный остров» и «Золотой софит»;м
 «Король, дама, валет» пьеса А. Гетмана по роману В. Набокова, 2003 год, Ставропольский театр драмы;
 «Посетитель» по пьесе Э. И. Шмидта, 2004 год. Совместный проект «Австрийского культурного форума» и «Театра Сатиры на Васильевском». Спектакль — участник фестивалей «Ландшафты сновидений» (2003) и «Австрийская весна в Москве» (2004);
 «Синхрон» по пьесе Т. Хюрлимана, 2004 год, театр им. Ленсовета (Санкт-Петербург). Спектакль — участник фестиваля «Золотой софит»;
 «Роман с кокаином» пьеса Н. Скороход по мотивам романа М. Агеева, 2004 год, Российский академический молодёжный театр. Спектакль — участник Международного фестиваля «Радуга», Санкт-Петербург(2005);
 «Анатоль» по пьесе А. Шницлера, 2005 год, Театр юного зрителя им. Брянцева (Санкт-Петербург); участник международного фестиваля «Радуга»
 «Тварь» по пьесе В. Семеновского (сочинение на темы Ф. Сологуба), 2005 год, Республиканский русский академический театр Башкортостана (Уфа). Спектакль — участник фестивалей «Реальный театр» и «Открытое пространство» (Магнитогорск, 2005);
 «Таланты и поклонники» по пьесе А. Островского, 2005 год, Красноярский драматической театр им. А. С. Пушкина. Спектакль — участник фестивалей «Островский в доме Островского» (Москва, 2006) и «Волжские театральные сезоны» (Самара, 2007);
 «Шестеро персонажей в поисках автора» по пьесе Л. Пиранделло, 2005 год, Академический театр им. Н. Орлова (Челябинск, 2005);
 «Следующая остановка — Небо» по произведениям Д. Хармса (пьеса В. Вербина), 2006 год, Театр юного зрителя им. А. Брянцева (Санкт-Петербург);
 «Король Лир» по У. Шекспиру, 2006 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Безумный день или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше, 2006 год, Академический театр драмы (Пермь);
 «Полковник Птица» по пьесе Христо Бойчева, 2006 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Жак и его господин» пьеса М. Кундеры по мотивам романа Д. Дидро, 2007 год, Екатеринбургский театр юного зрителя. Участник фестиваля «Реальный театр», Нижний Новгород;
 «Трехгрошевая опера» по пьесе Б. Брехта, 2007 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Там, вдали» по пьесе К. Черчилл, 2008 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Дядюшкин сон» пьеса Ю. Лоттина по повести Ф. Достоевского, 2008 год, Омский академический театр драмы; Участник фестиваля «Реальный театр», Екатирбург;
 «Трамвай „Желание“» по пьесе Т. Уильямса, 2008 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина. Спектакль- участник фестиваля «Реальный театр»,Екатеринбург;
 «Тёмные аллеи», пьеса О. Никифоровой, при участия О. Рыбкина по рассказам И. Бунина, 2009 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина. Спектакль — участник «Международного Волковского фестиваля — 2011»;
 «Старший сын» по пьесе А. Вампилова , 2010 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Ночь ошибок» по пьесе У. Голдсмита, 2010 год, Красноярский драматический театр им. А. Пушкина. Участник международного этно-фольклорного фестиваля «Дух земли», Абакан, Республика Хакасия;
 «Дом, где разбиваются сердца» по пьесе Б. Шоу, 2010 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Конёк-Горбунок» по сказке П. Ершова, 2011 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина. Спектакль — участник фестивалей «Театральный синдром», «Ново-сибирский транзит», XIII «Международный Волковский фестиваль», Национального театрального фестиваля-конкурса «Золотая Маска-2013» (Программа «Маска Плюс»), X Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Арлекин», Санкт-Петербург, (специальный приз жюри, приз кртитики, приз зрительских симпатий), фестиваля «Царь-сказка», Великий Новгород, Международного фестиваля спектаклей для детей и подростков «Корчак», Варшава
 «Пули над Бродвеем» по пьесе В. Аллена, 2011, Красноярский драматический театр им. А. Пушкина;
 «Бог резни» по пьесе Ясмины Реза, 2011, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Варвары» по пьесе М. Горького, 2012 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина; Спектакль - участник Горьковского фестиваля, 2013 год, г. Нижний Новгород;
 «Вий» по пьесе Натальи Ворожбит, 2013 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Тихий шорох уходящих шагов» по пьесе Д.Богославского, 2013 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Костюмер» по пьесе Р. Харвуда, 2013 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина;
 «Доказательство обратного» по пьесе О. Кьякьяри, 2014 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.
 «XII ночь, или как вам будет угодно» по пьесе У. Шекспира, 2015 год, Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина.
 «Чик. Гудбай, Берлин» Р. Коаль, В. Херрендорф, 2016 год, Красноярский театр им. А. Пушкина. Спектакль -участник программы «Детский уик-энд» фестиваля «Золотая маска» (Москва), международного Рождественского фестиваля искусств (Новосибирск), международного фестиваля «Камерата» (Челябинск)- приз за лучшую режиссуру, приз за лучший актерский дуэт. «Лучший спектакль сезона в драматичном театра» на краевом фестивале «Театральная весна». 
 «Дни нашей жизни» пьеса О. Рыбкина по произведениям Л. Андреева, 2016 год, Красноярский театр им. А. Пкшаина. Спектакль -участник грантового проекта министерства культуры России «Мы повернули истории бег», к 100-летию российской революции. Лонг-лист фестиваля «Золотая маска»;
 «Покровские ворота» по пьесе Л. Зорина, 2017 год, Красноярский театр им. А. Пушкина; спектакль - лауреат Первого межрегионального фестиваля комедий "Зрительский успех", Красноярск, 2018 год;
 «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» по пьесе Т. Стоппарда, 2017 год, Красноярский театр им. А. Пушкина. «Лучший спектакль сезона»(большая форма)на краевом фестивале «Театральная весна». Участник международного фестиваля «Радуга», Санкт-Петербург; Первая премия конкурса «Полюс. Золотой сезон», участник фестиваля-школы современного искусства «Территория. Красноярск»' премия "Золотая маска" ( "Лучшая работа художника по свету" (Д.Зименко)
 «Три дня в деревне» пьеса П. Марбера (по мотивам пьесы И. Тургенева «Три дня в деревне»), 2018 год, Красноярский театр им. А. Пушкина; Спектакль  —  участник фестиваля "Уроки режиссуры" в рамках Биеннале театрального искусства, Москва, 2018 год, режиссёр О. Рыбкин  —  лауреат в номинации "За урок превращения классического текста в лирическое высказывание"; "Лучший спектакль сезона в драматическом театре" краевой фестиваль "Театральная весна"
 "Опасные связи" пьеса К. Хемптона (по мотивам романа Шодерло де Лакло), 2018 год, Красноярский театр драмы им. А. Пушкина;
 «Мы, герои» пьеса Жан-Люка Лагарса, 2019 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина; «Лучший спектакль сезона в драматическом театре» фестиваль «Театральная весна-2020», лауреат фестиваля «Территория. Золотой сезон», лауреат фестиваля «Уроки режиссуры» в рамках «Биеннале театрального искусства-2020»; лауреат Премии "Золотая Маска-2020" в номинации "Драма/Работа художника по костюмам" (Фагиля Сельская). 
 «Мэр и Мери или Вперёд, Шотландия» по пьесе Пола Слейда Смита, 2019 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина
 «Смерть Тарелкина» пьеса А. Сухово-Кобылина, 2020 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина. Спектакль — участник международного фестиваля «Радуга» (Санкт-Петербург)
«Без названия» по пьесе А.П. Чехова, 2021 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина
«Я.Rеальный?» по мотивам повести Ф.М. Достоевского «Двойник» (пьеса Светланы Баженовой), 2021 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина
«Горе от ума» по пьесе А.С. Грибоедова, 2021 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина
«Самоубийца» по пьесе Н.Р. Эрдмана, 2022 год, Красноярский театр драмы им. А.Пушкина

Признание и награды 
 Премия Правительства Российской Федерации имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской Федерации (18 мая 2012 года).
 Почётное звание «Заслуженный работник культуры Красноярского края».
Лауреат Премии Ассоциации театральных критиков на VI Межрегиональном театральном фестивале-конкурсе "Ново-Сибирский транзит-2021" (спектакль "Мы, герои").
Лауреат Краевого фестиваля «Театральная весна-2022» в номинации «Лучшая работа режиссера в спектакле драматического театра» за постановку «Смерть Тарелкина».
Почетная грамота Губернатора Красноярского края «За высокий профессионализм и большой личный вклад в развитие культуры и искусства в Красноярском крае».

Ссылки 
 «Случай Рыбкина» («Петербургский театральный журнал» № 2 2009 г)
 Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина
 Фестиваль современной драматургии «Драма. Новый Код» (ДНК)
 Видеоверсия интервью Сибирскому Агентству Новостей
 Forbes о Красноярском театре драмы
  Своим путём. Карта театральных городов России
 Национальный театральный фестиваль «Золотая маска»
 «50 лет Олегу Рыбкину» («Петербургский театральный журнал» от 18.10.2012) — Уход из «Красного факела»: никакого скандала не было, потому что я сам захотел уйти
  — Олег Рыбкин: театр не обязан делать зрителям приятно
  Олег Рыбкин: «Театр — это живая, подвижная среда, а не музейный памятник»
 
  Олегу Рыбкину — 50
 
  Золотая маска. Олег Рыбкин
 Серебряный дождь. Олег Рыбкин: «Всегда важно вести диалог со зрителем» (запись эфира)
  — Олег Рыбкин: интервью на гастролях Красноярского драматического театра имени А. С. Пушкина в Краснодаре

Персоналии:Новосибирский драматический театр «Красный факел»
Выпускники режиссёрского факультета ГИТИСа
Персоналии:Красноярский драматический театр